Die Libanesische Premier League 1996/97 war die 37. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten 14 Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar.

Harakat Al Shabab und Al-Ahli Sarba stiegen nach der Saison 1995/96 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Salam Zgharta und Al-Shabiba Mazraa.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 1996/97 bei RSSSF.com

1996 97
Fußballsaison 1996/97